Петин — русская фамилия.

 Петин, Александр Порфирьевич (в монашестве Никон; 1902—1956) — архиепископ Херсонский и Одесский Никон.
 Петин, Алексей Алексеевич (в монашестве Иоанн; 1813—1889) — архиепископ Полтавский и Переяславский.
 Борис Петин — советский художник-мультипликатор.
 Петин, Владимир Николаевич (род. 1949) — советский и украинский политик, народный депутат УССР и Украины.
 Петин, Владислав Георгиевич (род. 1939) — советский и российский биофизик.
 Петин, Иван Александрович (1788—1813) — полковник лейб-гвардии Егерского полка, герой наполеоновских войн.
 Петин, Карл Гидович (1887—1940) — австрийский коммунист-интернационалист, член Поволжского комиссариата по немецким делам (1918).
 Петин, Максим Фролович (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Петин, Николай Николаевич (1876—1937) — русский и советский военачальник.
 Петин, Николай Николаевич (1882—1941) — российский советский физикохимик.

См. также 
 Марк Фульвий Курв Петин — римский консул-суффект 305 до н. э.

Географические объекты 
 Петин — муниципалитет в Испании.

См. также 
 Петина (значения)
 Петино